Tapolca kan syfta på följande platser:

Ungern 

 Tapolca-patak, vattendrag, Veszprém, 
 Tapolca (kommunhuvudort i Ungern), Veszprém, 

 Tapolcai járás, en kommun i Ungern

Se även 
 Miskolctapolca

Robotskapade Ungernförgreningar